

Astronomia
4484 Sif – asteroide della fascia principale

Codici
SIF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Simra (Nepal)
sif – codice ISO 639-3 della lingua siamou

Mitologia
Sif – una dea della mitologia norrena appartenente alla schiera degli Asi, moglie di Thor e madre di Þrúðr

Musica
SIF – casa discografica italiana

Onomastica
Sif – variante di Siv, nome proprio di persona femminile

Personaggi fittizi
Sif – personaggio fumetti Marvel Comics

Sigle
SIF – Senza Imposta di Fabbricazione
SIF – Società italiana di fisica
 Specialized Investment Fund – Fondo di investimento specializzato